Verbasco puede referirse a:
El nombre común de la planta Verbascum blattaria; 
El nombre común de la planta Verbascum lychnitis; 
El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum; 
El nombre común de la planta Verbascum sinuatum; o
El nombre común de la planta '''''Verbascum thapsus.

Enlaces externos 
 y sus derivados.